

Sigle 
 Associative Query Logic
Acquedotto Lucano

Astronomia 
 Aql – abbreviazione della costellazione dell'Aquila

Codici 
 aql – codice ISO 639-5 delle lingue algiche

Statistica 
 AQL – abbreviazione di Acceptance Quality Limits (Livelli di Qualità Accettabile)